Le mot stochastique est synonyme d', en référence au hasard et s’oppose par définition au déterminisme. 

 Calcul stochastique
 Processus stochastique
 Équation différentielle stochastique
 Matrice stochastique
 Calculateur stochastique
 Effet stochastique
 Musique stochastique
 Stochastique (analyse technique)
 Trame stochastique
 
 Stochocratie